Пётр Черно́в:
 Чернов, Пётр Григорьевич (1917—1988) — советский актёр театра и кино.
 Чернов, Пётр Константинович (1936—2000) — удмуртский писатель, редактор, публицист и прозаик.
 Чернов, Пётр Константинович (1944—2018) — советский и российский гребец, тренер по академической гребле. Заслуженный тренер СССР.
 Чернов, Пётр Никифорович (род. 1929) — педагог средней школы, Народный учитель СССР.